Max Tate (Max Mizuhara) es un personaje ficticio del Manga y serie animada Beyblade creado por Takao Aoki.
Es el más entusiasta del equipo. Hijo único de una científica y un investigador (y comerciante en la primera temporada). Es de nacionalidad estadounidense debido a que su madre trabaja en EE. UU., pero su padre es japonés. Max es el segundo menor de los Blade Breakers después de Kenny, tiene e Draciel (Genbu en la versión original) como bestia bit y usa la técnica defensiva como clave para ganar. Por eso  tanto su Beyblade como su bestia bit tienen poderosas habilidades defensivas y él mismo dijo "El mejor ataque es tener una buena defensa".
Max es muy fiel al equipo incluso llegó a sacrificar su propia bestia bit por ellos.

{{Max Tate|
|nombre = Max Tate
|nombre japonés = Max Mizuhara
|primera aparición = {{lista simple| volumen 1 (manga) episodio 3 (anime)
|seiyuu = Ai Orikasa
|actriz de doblaje en inglés]] = Gage Knox
|actriz de doblaje en España

Historia

Beyblade (PRIMERA TEMPORADA) 
Por primera vez en el tercer capítulo del anime justo cuando Tyson Granger y Kenny estaban entrenado, Max se burla de Tyson porque un perro le quitó su Beyblade. Max los saluda pero son interrumpidos por los gritos de la dueña del perro porque este se estaba ahogando, Tyson trata de salvarlo pero la corriente es muy fuerte para entrar y decide usar su Beyblade para golpear un trozo de madera y obstruir el paso y así poder ayudar al perro, tiene solo una oportunidad pero falla, es cuando Max demuestra su habilidad con el Beyblade y con un solo lanzamiento logra golpear al trozo de madera y el perro se sujeta de él y Kenny logra sacarlo del agua. Luego de haber salvado al perro se presentan y Max invita a Tyson y a Kenny a la tienda de su padre ya que él podría reparar el Beyblade de Tyson, ya estando en la tienda el padre de Max repara el Beyblade de Tyson justo después de eso Tyson y Max tienen un encuentro en el que Max es el ganador. Mientras discutían sobre la competencia aparece el Sr. Dickenson (Presidente de la BBA o Beybatalladores asociados) y les insta a participar en el campeonato regional que él organiza, Max y Tyson aceptan sin saber que esto les traería muchas aventuras.

Ya estando en el torneo y después de haber clasificado para las semifinales Max tendrá que derrotar a Kai (el actual campeón) para poder llegar a las finales como él y Tyson lo tenían planeado, antes que Max saliera al Beystadium su papá le entrega una medalla que había pertenecido a su abuela diciendo que esta tenía un gran poder y que ella habría querido que Max la conservara. Pero a Max no le sería tan fácil derrotar a Kai ya que dentro de su Beyblade se encontraba atrapada una bestia bit de gran poder llamada Dranzer, esto hizo que la muralla defensiva del Beyblade de Max se viera igual de frágil que una burbuja de jabón pero la habilidad de Max con el Beyblade le ayuda a ganar la segunda ronda haciendo a Beyblade girar de manera invertida permitiéndole absorber todo el poder de Dranzer pero el poder es demasiado para un Beyblade normal y la sobrecarga de energía hace que Max pierda el control y que pueda evitar que su beyblade impacte contra la medalla que la abuela le había obsequiado.

(SEGUNDA TEMPORADA) 

Su primera aparición en V-force fue en el capítulo 9 cuando el equipo se reúne para que los Bladebreakers se reúnan para un reto contra el equipo Zeikids y los vienen a buscar en un autobús pero era una trampa. El conductor puso una trampa, apretó un botón y salió gas de la risa y se durmieron todos hasta Kai hiwatari ellos despertaron en una isla Max fue el primero en enfrentarse contra Chameleon es uno de los del equipo Zeikids ellos salieron de ahí porque Kai Hillary Kenny se separaron para ir al faro al final del día se fueron en el helicóptero que vino con el señor Dikenson luego estuvieron practicando en el muelle y aparecieron luchadores misteriosos se llamaban Kane Goki Jim y Salima Tyson quiso jugar un partido amistoso era Tyson contra Kane aunque fue un empate Kane casi le gana y Tyson ve su habilidad luego un poco después Tyson va a hacer trampa él volvió a luchar contra Ozuma y el estuvo a punto de ganar intentó sacar a Dragoon pero no funcionó y perdió luego se da cuenta de que no pudo sacar a su bestia bit porque había hecho demasiadas trampas en su Bey y había olvidado cómo luchar Ray estaba separado del grupo una noche y encontró a Salima en el puente y Salima le confesó que su equipo estaba haciendo trampas y le rogó que perdieran la batalla si no querían perder sus bestias bit y también le iba a traer el Bey Cibernético pero la atraparon luego ellos fueron al cuartel de los Zeikids y el primer combate fue entre en Max y Jim por desgracia Max perdió su bestia bit ya que las bestias bit cibernéticas eran muy fuertes.

(TERCERA TEMPORADA) 

En esta temporada él apareció en el capítulo 1 comiendo pasta con mostaza le encanta todo con mayonesa, él estaba viendo la televisión y escuchó decir que iba a comenzar el torneo mundial él llegó al parque en su bicicleta para decirle a Tyson y al grupo al día siguiente su madre lo llamó para que se viniera a Estados Unidos a unirse a los PBB Allstar y Max aceptó y dejó los Bladebreakers en el aeropuerto su madre le dijo que conociera un nuevo miembro Rikc Aderson un tipo arrogante que en el torneo es vencido por Daichi Sumeragi el primer oponente de Max fue un tipo de un equipo muy raro en la semifinal le gana a una de su propio equipo en la semifinal pierde contra Kai Hiwatari luego ellos descubren que el abuelo de Kai en la primera temporada quería dominar el mundo ahora y quiere encontrar los talentos de algunos Blayders que no habían sido descubiertos pero solo quería usar su poderes para dominar el mundo pero Tyson y los otros Bladebreakers no lo permitieron al final todos sus Bey se unen al de Tyson para vencer a Brokilm.

Véase también 
 Beyblade

Referencias 

Personajes de manga y anime